Aru est un patronyme estonien et italien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1997), joueur vanuatuan de football
Fabio Aru (né en 1990), coureur cycliste italien
 (née en 1939), actrice estonienne
 (née en 1958), historienne et muséologue estonienne
 (né en 1953), homme politique estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien
Patronyme italien